Связь (фильм, 1996), производство США, оригинальное название «Bound»
 Связь (фильм, Италия-Чехия), производство Италия — Чехия, оригинальное название «Nexus»
 Связь (фильм, 2006), производство Россия
 Связь (фильм, 2013), производство США, оригинальное название «Coherence»
 «Связь», также известен как «Контакт» () — американский драматический телесериал 2012 года.
«Связь» (англ. Bonding) — американский телесериал 2019 года.